Baffle peut faire référence :
 à l'origine, au terme anglais désignant la partie plane d'une enceinte acoustique sur laquelle est fixée le haut-parleur.
 par extension (abusivement mais très populaire), l'enceinte acoustique elle-même.
 au baffle, terme qui désigne le « cône de silence » situé à l'arrière de la plupart des sous-marins dans laquelle la réception des sonars est perturbée par les bruits produits par les systèmes de propulsion du bâtiment.